Mount Stewart steht für:

 Mount Stewart (County Down), Herrenhaus in Nordirland

Berge:
 Mount Stewart (Antarktika) in der Ross Dependency
 Mount Stewart (Queensland), Australien
 Mount Stewart (Alberta), Kanada
 Mount Stewart (British Columbia), Kanada
 Mount Stewart (Yukon), Kanada
 Mount Stewart (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Mount Stewart (Idaho), Vereinigte Staaten
 Mount Ben Stewart in Alaska, Vereinigte Staaten

Orte:
 Mount Stewart (Prince Edward Island) in der Provinz Prince Edward Island, Kanada

Siehe auch

 Stewart Peak
 Mount Stuart, Berg im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Mount Stuart (Antarktika), Berg im Viktorialand